Каси́м ибн Муха́ммад ибн Абдулла́х () — старший из сыновей Мухаммеда и Хадиджи бинт Хувайлид. Умер в 601 году нашей эры (до начала пророчества своего отца в 609 году), после своего третьего дня рождения и похоронен на кладбище  в Мекке.

Братья и сёстры 

 Абдуллах ибн Мухаммад
 Ибрахим ибн Мухаммад
 Зайнаб бинт Мухаммад
 Рукайя бинт Мухаммад
 Умм Кульсум бинт Мухаммад
 Фатима аз-Захра

Примечания

Ссылки 

 Сыновья Пророка Мухаммада (ﷺ)

Семья Мухаммеда